Пуерта Вијеха има више значења:

 Пуерта Вијеха (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерта Вијеха, Ел Росарио (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта Вијеха (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерта Вијеха (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерта Вијеха (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пуерта Вијеха (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерта Вијеха (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику